Het Speelhof, een natuurgebied bij Stekene
Speelhof (Sint-Truiden), een voormalige buitenplaats bij Sint-Truiden